Санта-Эулалия-Бахера ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Риоха в составе автономного сообщества Риоха (Логроньо). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Арнедо. Занимает площадь 8,43 км². Население — 134 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 58 км.

Население

Примечания

Ссылки

Муниципалитеты Риохи